

Населені пункти та їхні частини

 Каршево — село в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каршево — село в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каршево — частина села Мнішек у гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки